Fernando Mendes — cantor brasileiro
Fernando Mendes (ator) — actor e humorista português
Fernando Mendes (ciclista) (1949-2001) — ciclista português
Fernando Mendes (futebolista) (1937-2016) — futebolista português

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos